Miejscowości w Polsce:
 Lubnowy Małe
 Lubnowy Wielkie